VIII розыгрыш Мировой лиги — самого престижного коммерческого турнира мужских волейбольных сборных — проходил с 16 мая по 5 июля 1997 года с участием команд из 12 стран.

Финальная часть сыграна в московском спорткомплексе «Олимпийский». Победителем соревнования стала сборная Италии.

Система соревнования 
На интерконтинентальном раунде 12 команд были разбиты на три группы. Матчи проходили в 4 круга (по 2 игры на своей и на чужой площадках). В финальный раунд вышли команды, занявшие 1—2-е места в группах; сборная России на правах организатора допускалась в финальный раунд вне зависимости от места, занятого в своей группе. Шестёрка финалистов провела однокруговой турнир, при этом матчи между командами, игравшими на интерконтинентальном раунде в одной группе, не проводились. По итогам матчей в финальной группе 4 команды в стыковых матчах разыграли медали Мировой лиги.

Из-за того, что сборная России заняла в группе C только 3-е место, первоначальный регламент претерпел изменения. В финальный раунд не вышла сборная Югославии, имевшая худшие показатели среди команд, ставших вторыми в группах. В соответствии с этой ситуацией был изменён календарь финальной группы.

Интерконтинентальный раунд

Группа A

Группа B

Группа C

«Финал шести» в Москве

Финальная группа

Матч за 3-е место

Финал

Составы 
Впервые командам, участвующим в розыгрыше Мировой лиги, разрешалось включать в заявку игрока либеро.

Курсивом выделены имена игроков, участвовавших только в матчах интерконтинентального раунда

Индивидуальные призы

Итоговое положение

См. также 
Матчи мужской сборной России по волейболу 1997

Ссылки 
 Результаты

Мировая лига (волейбол)
1997 год в волейболе
Международные спортивные соревнования в Москве
Май 1997 года
Июнь 1997 года
Июль 1997 года
Спорт в России в 1997 году
Волейбол в Москве
Международные соревнования по волейболу в России
1997 год в Москве